Валя-Міке () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Клежа.
 Валя-Міке () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Рошіорі.
 Валя-Міке () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Думітрешть.
 Валя-Міке () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Самарінешть.
 Валя-Міке () — село в Румунії, у повіті Ковасна. Входить до складу комуни Борошнеу-Маре.
 Валя-Міке () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративно підпорядковується місту Златна.